Еритрејска црква може бити:

 Еритрејска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Еритреји 
 Православна црква у Еритреји, под јурисдикцијом грчке православне Александријске патријаршије
 Еритрејска католичка црква, једна од источно-католичких цркава (створена 2015. године)
 било која од осталих, углавном протестантских цркава које у називу садрже одредницу еритрејска

Види још 
 Еритрејска православна црква (вишезначна одредница)